Каконго — многозначное наименование. Возможные значения:

 Каконго (город) — населённый пункт в Анголе.
 Каконго (королевство) — историческое государство на атлантическом побережье Центральной Африки.
 Каконго (язык) — северная ветвь языка киконго.